El Torneig de Brisbane 2015, també conegut com a Brisbane International 2015, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. La setena edició se celebrà entre el 4 i l'11 de gener del 2015 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

El tennista suís Roger Federer va esdevenir el tercer tennista masculí en obtenir la victòria número 1000 de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015